Konkurs na skoczni normalnej mężczyzn – jedna z konkurencji skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, która została rozegrana w dniach 5–6 lutego w kompleksie skoczni Snow Ruyi National Ski Jumping Centre.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje (05.02.2022)

Konkurs główny (06.02.2022)

Przypisy

Bibliografia 
 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022